Matthias Lepiller (Le Havre, 12 de junho de 1988) é um futebolista francês que atualmente joga está sem clube.

Ligações externas 
  Perfil no acfFiorentina.it
  Perfil na Gazzetta dello Sport

Lepiller, Matthias
Lepiller, Matthias